III Чемпионат Украины по хоккею с шайбой — 3-й хоккейный турнир среди украинских клубных команд в сезоне 1995 года, организованный Федерацией хоккея Украины.

1-й этап

Турнирная таблица

2-й этап

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сайт Федерации хоккея Украины 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1995 на сайте Федерации хоккея Украины (архив ФХУ) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1995 на сайте «Українська Хокейна Агенція»  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1995 на сайте «ISP BiNet»  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1995 на сайте хоккейного клуба «Львы» (Львов) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1995 на сайте «Хоккейные архивы» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1995 на сайте hockeyarchives.info 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 1995 на сайте «Elite Prospects»  

1995
1995 год в хоккее